Вормсер:
 Вормсер, Поль (фр. Paul Wormser, 11 июня 1905 — 17 августа 1944) — французский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.
 Вормсер, Зекель Ицхак Лейб — еврейский религиозный деятель, каббалист и учёный.